Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1968 года — финальный матч розыгрыша Кубка обладателей кубков УЕФА 1967/68, 8-го сезона в истории Кубка обладателей кубков УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 23 мая 1968 года, на стадионе «Де Куип» в Роттердаме. В матче встретились итальянский «Милан» и немецкий «Гамбург».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1967/1968

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Официальный сайт турнира

1968
Кубок обладателей кубков УЕФА
Май 1968 года
Кубок обладателей кубков УЕФА 1968
Международные спортивные соревнования в Роттердаме
Международные соревнования по футболу в Нидерландах
События 23 мая
Спорт в Нидерландах в 1968 году